Рајчани могу бити:

 Рајчани (Кочани), насељено мјесто у општини Кочани, Северна Македонија
 Рајчани (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република